A 25. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1994) Kínában, Pekingben rendezték meg 1994. július 12. és 18. között. Ez volt az első alkalom, hogy ázsiai ország rendezte meg az eseményt. Negyvenhét ország (újoncok: Tajvan, Izrael, Portugália és Argentína) 229 versenyzője vett részt.
A magyar csapat nem szerzett érmet, ezzel 13. lett az országok közötti pontversenyben, ami az addigi leggyengébb magyar teljesítmény volt.
(Az elérhető maximális pontszám: 5×50=250 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Külső hivatkozások
Az IPhO hivatalos honlapja 

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia